Eerste klasse Basketbal (dames) seizoen 2001-2002 - België
 Eerste klasse 2001-02 (basketbal België)
 Eerste klasse 2001-02 (voetbal België)
 Eerste klasse 2001-02 vrouwen (voetbal Frankrijk)